Бетера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 75,50 км². Население — 21220 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Города-побратимы 
  Пон-Сен-Мартен, Италия

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии